K
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák